Molekulska formula -{C16H14F3N3O2S}- se može odnositi na:

 Dekslansoprazol
 Lanzoprazol